Amphitheater Mountain steht für Berge in den USA:
 Amphitheater Mountain (Montana)
 Amphitheater Mountain (Washington)
 Amphitheater Mountain (Wyoming)

Siehe auch:
 Amphitheatre Mountain
 Amphitheater Mountains, Berge in Alaska